Malopolské vojvodství () je vyšší územně samosprávný celek Polska, je jedním z 16 vojvodství. Vojvodství leží na jihu Polska. V rámci Polska sousedí s Slezským, Svatokřížským a Podkarpatským vojvodstvím; dále pak se Slovenskem (Žilinský a Prešovský kraj). Má rozlohu 15 108 km² a je jedno z menších vojvodství v Polsku (12. místo). Populační hustota je jedna z nejvyšších v Polsku a činí 216,7 os/km².

Okresy

zemské okresy 
 Okres Bochnia
 Okres Brzesko
 Okres Chrzanów
 Okres Dąbrowa
 Okres Gorlice
 Okres Krakov
 Okres Limanowa
 Okres Miechów
 Okres Myślenice
 Okres Nowy Sącz
 Okres Nowy Targ
 Okres Olkusz
 Okres Osvětim
 Okres Proszowice
 Okres Sucha
 Okres Tarnów
 Okres Tatry
 Okres Wadowice
 Okres Wieliczka

městské okresy 
 Krakov
 Nowy Sącz
 Tarnów

Města 
V malopolském vojvodství je celkem 62 měst, z nichž mají 3 status okresu (powiat).

Města jsou v tabulce seřazena podle počtu obyvatel k 31. prosinci 2006:

(v tabulce nejsou uvedena města povýšená od roku 2009 – Bobowa, Koszyce, Nowe Brzesko, Radłów a  Szczucin)

Externí odkazy 
 
 

 
Polská vojvodství